Appat kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Appat, Qaanaaq, Qaasuitsup, 
 Appat, Uummannaq, Qaasuitsup,